Dix navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Fury : 
  est un sloop de 14 canons en service de 1779 à 1787.
  est une canonnière lancée en 1782 à Gibraltar.
  est un sloop de 16 canons lancé en 1790. Il est transformé en bombarde de 16 canons en 1798 et démantelé en 1811.
  est une canonnière de 4 canons, auparavant un hoy néerlandais acheté en 1794 et vendu en 1802.
 HMS Fury devait être une bombarde de 8 canons. Elle est commandée en 1812 mais la commande a été annulée l'année suivante.
  est une bombarde de 8 canons lancée en 1814. Elle fait deux voyages d'exploration de l'Arctique sous les ordres de William Edward Parry mais sur le second voyage en 1825, elle est bloquée par les glaces et abandonnée.
  est un bateau à roues à aubes acheté en 1834 et interrompu en 1843.
  est un bateau à roues à aubes lancé en 1845 et vendu en 1864.
 HMS Fury est un navire à tourelle renommé  avant d'être lancé en 1875.
  est un destroyer de  lancé en 1911 et vendue en 1921.
  est un destroyer de classe F lancé en 1934. Endommagé par une mine en 1944, il est détruit plus tard la même année.

Notes et références 

Fury